Lear ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Lear (* 1939), britisch-asiatische Pop-Sängerin
 Ben Lear (1879–1966), US-amerikanischer General und Reiter
 Chuck Lear (* 1946), US-amerikanischer Bogenschütze
 Edward Lear (1812–1888), britischer Schriftsteller
 Enrique Lear (1939–2011), argentinischer Tangosänger, -komponist und -dichter
 Evelyn Lear (1926–2012), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Frances Lear (1923–1996), amerikanische Feministin
 Hal Lear (1935–2016), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Jonathan Lear, US-amerikanischer Philosoph und Autor
 Norman Lear (* 1922), US-amerikanischer Fernsehautor und Produzent
 William Lear (1902–1978), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer

Lear bezeichnet:

 Lear Corporation, US-amerikanisches Automobilzuliefererunternehmen
 Learjet, zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug
 König Lear, Drama von William Shakespeare
 Lear (Drama), Drama von Edward Bond
 King Leir, anonym überliefertes Schauspiel aus dem 16. Jahrhundert
 Kunningas Lear, Oper von Aulis Sallinen
 Korol Lir, Oper von Sergei Slonimski
 Re Lear, unvollendetes Opernprojekt von Giuseppe Verdi
 Re Lear (Cagnoni), Oper von Antonio Cagnoni
 Lear (Oper), Oper von Aribert Reiman
 einen Gott der keltisch-/irischen Mythologie
 Buckeye National Motor Car Company, vorher Oscar Lear Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lear Spire, Felsnadel im Viktorialand, Antarktika

LEAR ist die Abkürzung für:
 Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, Mexiko
 den Low Energy Antiproton Ring, einen Teilchenbeschleuniger am CERN, Schweiz, in dem 1995 erstmals künstlich Antimaterie erzeugt wurde.
 Low Erucic Acid Rapeseed (engl.), Rapssaat mit niedrigem Gehalt an Erucasäure

Siehe auch:
 Laer
 Lier
 Lir

Abkürzung